Лос-Анджелес Доджерс в сезоне Главной лиги бейсбола 1997 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 88 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 24
 Выигрышей: 13
 Поражений: 11
 Процент побед: 54.17
 Очков набрано: 88
 Очков пропущено: 88

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 13
 Поражений: 15
 Процент побед: 46.43
 Очков набрано: 100
 Очков пропущено: 94

Июнь 

 Игр: 29
 Выигрышей: 13
 Поражений: 16
 Процент побед: 44.83
 Очков набрано: 141
 Очков пропущено: 132

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 20
 Поражений: 7
 Процент побед: 74.07
 Очков набрано: 152
 Очков пропущено: 87

Август 

 Игр: 30
 Выигрышей: 19
 Поражений: 11
 Процент побед: 63.33
 Очков набрано: 136
 Очков пропущено: 108

Сентябрь 

 Игр: 24
 Выигрышей: 10
 Поражений: 14
 Процент побед: 41.67
 Очков набрано: 125
 Очков пропущено: 136

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Лос-Анджелес Доджерс
МЛБ в сезоне 1997